Die Peru International 2018 im Badminton fanden vom 26. Juni bis zum 1. Juli 2018 in Lima statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Kevin Cordón (Champion)
 Milan Ludík (Halbfinale)
 Lino Muñoz (Halbfinale)
 Osleni Guerrero (Finale)
 Luis Ramón Garrido (2. Runde)
 Leodannis Martínez (Viertelfinale)
 Artur Silva Pomoceno (2. Runde)
 Job Castillo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Daniela Macías (2. Runde)
 Disha Gupta (Halbfinale)
 Tahimara Oropeza (Finale)
 Crystal Pan (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Job Castillo / Lino Muñoz (Finale)
 Jonathan Solis / Rodolfo Ramírez (zurückgezogen)
 José Guevara / Daniel La Torre (Viertelfinale)
 Osleni Guerrero / Leodannis Martínez (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

WoHerrendoppel

Setzliste
 Daniela Macías / Dánica Nishimura (Champions)
 Inés Castillo / Paula La Torre (Finale)

Endrunde

Mixed

Setzliste
 Daniel La Torre / Dánica Nishimura (Halbfinale)
 Leodannis Martínez / Tahimara Oropeza (Finale)
 Artur Silva Pomoceno / Fabiana Silva (Champions)
 Diego Mini / Paula La Torre (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=3FF9B32E-3A80-46A0-9DDF-F9225916EEB2

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Lima